Příjmení Fröhlich nese více osobností:

 Dávid Fröhlich (1595–1648) – slovenský matematik, astronom a geograf
 Herbert Fröhlich (1905–1991) – německo-britský fyzik
 Jan Fröhlich (* 1980) – český badmintonista 
 Jiří Fröhlich (* 1946) – český archeolog
 Julius Fröhlich z Elmbachu a Groara (1865–1905) – český šlechtic a voják, pohřbený na Městském hřbitově ve Slaném 
 František Fröhlich (1934–2014) – český překladatel
 Franz Fröhlich (1823–1889) – rakouský architekt
 Markéta Fröhlichová (* 1975) – česká politička, starostka obce Krušovice
 Václav Fröhlich (* 1930) – československý hokejový útočník
 Vladimír Fröhlich (1947–2011) – český politik
 Zdeňka Fröhlichová – více osob téhož jména a příjmení

 šlechtická rodina
 Fröhlichové z Elmbachu a Groara 

 objekt
 Vila Vladimíra Fröhlicha

Židovská příjmení